Frauenhagen – frazione della città di Angermünde nel circondario dell'Uckermark (Brandeburgo)
 Frauenhagen – località della città di Brüssow nel circondario rurale dell'Uckermark (Brandeburgo)